(Sint-)Nicolaaskerk, Sint-Niklaaskerk, Nicolaïkerk, (Église) Saint-Nicolas, Nikolaikirche, Nikolauskirche, enzovoorts, zijn benamingen van kerkgebouwen die genoemd zijn naar een heilige Nicolaas, meestal Nicolaas van Myra:

Albanië
 Sint-Niklaaskerk (Perond) (Kisha e Shën Kollit)
 Sint-Niklaaskerk (Himarë) (Kisha e Shën Nikollës)
 Sint-Niklaaskerk (Mesopotam) (Kisha e Shën Kollit)

België

Antwerpen
 Sint-Niklaaskerk (Dessel)
 Sint-Niklaaskerk (Hemiksem)
 Sint-Niklaaskerk (Leest)
 Sint-Niklaaskerk (Meerlaar)
 Sint-Niklaaskerk (Morkhoven)
 Sint-Niklaaskerk (Postel)
 Sint-Niklaaskerk (Putte)
 Sint-Niklaaskerk (Willebroek)
 Sint-Niklaaskerk (Zoerle-Parwijs)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Sint-Niklaaskerk (Brussel)
 Sint-Niklaaskerk (Over-Heembeek)

Henegouwen
 Sint-Niklaaskerk (Doornik)
 Sint-Niklaaskerk (Edingen)

Limburg
 Sint-Niklaaskerk (Neerpelt)
 Sint-Niklaaskerk (Niel-bij-As)
 Sint-Niklaaskerk (Uikhoven)
 Sint-Niklaaskerk (Wimmertingen)

Luik
 Sint-Niklaaskerk (Luik)
 Sint-Niklaaskerk (Saint-Nicolas)
 Sint-Nikolaaskerk (Souxhon)
 Sint-Niklaaskerk (Stembert)
 Sint-Nicolaaskerk (Battincourt)
 Sint-Niklaaskerk (Ciney)

Vicariaat Oost-België
(Duitstalige Gemeenschap)
 Sint-Niklaaskerk (Eupen)
 Sint-Niklaaskerk (Raeren)

Luxemburg 
 Sint-Niklaaskerk (Durbuy)
Sint-Niklaaskerk (La Roche-en-Ardenne)

Oost-Vlaanderen
 Sint-Niklaaskerk (Aaigem)
 Sint-Niklaaskerk (Buggenhout)
 Sint-Niklaas van Tolentijnkerk (De Pinte)
 Sint-Niklaaskerk (Gent)
 Sint-Niklaaskerk (Lochristi)
 Sint-Niklaaskerk (Meigem)
 Sint-Nicolaaskerk (Sint-Niklaas). De naam van de stad is afkomstig van de kerk.
 Sint-Niklaaskerk (Waterland-Oudeman)
 Sint-Niklaaskerk (Zwijnaarde)

Vlaams-Brabant
 Sint-Niklaaskerk (Drogenbos)
 Sint-Niklaaskerk (Glabbeek)
 Sint-Niklaaskerk (Gooik)
 Sint-Niklaaskerk (Herfelingen)
 Sint-Niklaaskerk (Kapelle-op-den-Bos)
 Sint-Niklaaskerk (Liedekerke)
 Sint-Niklaaskerk (Ottenburg)
 Sint-Niklaaskerk (Outgaarden)
 Sint-Niklaaskerk (Perk)
 Sint-Niklaaskerk (Rillaar)

Waals-Brabant
 Sint-Niklaaskerk (Sart-Dames-Avelines) 
 Sint-Niklaaskerk (Terhulpen)

West-Vlaanderen
 Sint-Niklaaskerk (Brugge)
 Sint-Niklaaskerk (Diksmuide)
 Sint-Niklaaskerk (Ieper)
 Sint-Niklaaskerk (Keiem)
 Sint-Niklaaskerk (Leke)
 Sint-Niklaaskerk (Mesen)
 Sint-Niklaaskerk (Moere)
 Sint-Niklaaskerk (Oostduinkerke)
 Sint-Niklaaskerk (Pervijze)
 Sint-Niklaaskerk (Rekkem)
 Sint-Niklaaskerk (Slijpe)
 Sint-Niklaaskerk (Veurne)
 Sint-Niklaaskerk (Westkapelle)

Denemarken
 Sint-Nicolaaskerk (Aabenraa)
 Sint-Nicolaaskerk (Bogense)
 Sint-Nicolaaskerk (Farup)
 Sint-Nicolaaskerk (Rønne)
 Sint-Nicolaaskerk (Velje)

Duitsland
 Sint-Nicolaaskerk (Bad Kreuznach)
 Nikolaikirche (Berlijn)
 Oude Nicolaaskerk (Frankfurt)
 Sint-Nicolaaskerk (Groß-Quern), gemeente Steinbergkirche in Sleeswijk-Holstein
 Sint-Nicolaaskerk (Hagenburg)
 Sint-Nicolaaskerk (Halle-Böllberg)
 Sint-Nicolaaskerk (Halle-Büschdorf)
 Nikolaikirche (Leipzig)
 St. Nikolaikirche (Potsdam)
 Sint-Nicolaaskerk (Überlingen)
 Sint-Nicolaaskerk (Wismar)

Estland
 Sint-Nicolaaskerk (Rüütli tänav) (Niguliste kirik)
 Sint-Nicolaaskerk (Vene tänav) (Nikolai kirik)

Finland
 Sint-Nicolaaskerk (Kotka)

Frankrijk
 Sint-Niklaaskerk (Boulogne-sur-Mer)
 Sint-Nicolaaskerk (Klein-Sinten)
 Sint-Niklaaskerk (Mardijk)
 Sint-Nicolaaskerk (Merlimont)
 Sint-Nicolaaskerk (Oostkappel)
 Parijs: Église Saint-Nicolas-des-Champs
 Parijs: Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet
 Église Saint-Nicolas (Tavant)
 Sint-Niklaaskerk (Wissant)
 Sint-Nicolaaskerk (Zuidkote)

Hongarije
 Servisch-orthodoxe Sint-Nicolaaskerk (Szeged)

Italië
 Sint-Nicolaasbasiliek (Bari)
 San Nicolò dei Greci
 San Nicolò di Lido
 San Nicolo l'Arenakerk in Catania
 Co-kathedraal van Sint-Nicolaas in Palmi

Luxemburg
 Sint-Niklaaskerk (Vianden)

Montenegro
 Sint-Niklaaskerk (Perast)

Nederland
Sint-Nicolaaskerk (Appingedam)
Nicolaïkerk (Appingedam)
Heilige Nicolaaskerk (Baarn)
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Benschop)
Sint-Nicolaaskerk (Blija)
Sint-Nicolaaskerk (Broekhuizen)
Sint-Nicolaaskerk (Brouwershaven)
Nicolaaskerk (Cornjum)
Sint-Nicolaaskerk (Creil)
Sint-Nicolaaskerk (Denekamp)
Sint-Nicolaas- of Bergkerk (Deventer)
Sint-Nicolaaskerk (Dwingeloo)
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Edam)
Heilige Nicolaaskerk (Edam)
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Eemnes)
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Elburg)
Nicolaaskerk (Ellecom)
Sint-Nicolaaskerk (Guttecoven)
Nicolaaskerk (Hantum)
Nicolaaskerk (Haren)
Heilige Nicolaaskerk (Haren)
Nicolaaskerk (Heino)
Heilige Nicolaaskerk (Helvoirt)
Nicolaaskerk (Hemelum)
Sint-Nicolaaskerk (Heythuysen)
Nicolaaskerk (Huins)
Sint-Nicolaasbasiliek (IJsselstein)
Nicolaaskerk (Kortgene)
Nicolaaskerk (Krommenie)
Sint-Nicolaaskerk (Lutjebroek)
Sint-Nicolaaskerk (Maastricht)
Sint-Nicolaaskerk (Meijel)
Nieuwe Kerk (Middelburg)
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Monnickendam)
Heilige Nicolaaskerk (Muiden)
Sint-Nicolaaskerk (Nieuwveen)
Nicolaaskerk (Nijland)
Nicolaaskerk (Oldenzijl)
Nicolaaskerk (Onstwedde)
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Oosthuizen)
Sint-Nicolaaskerk (Oostrum)
Nicolaaskerk (Piaam)
Sint-Nicolaaskerk (Purmerend)
Nicolaaskerk (Schalsum)
Sint-Nicolaaskerk (Sint Nicolaasga)
Oude Sint-Nicolaaskerk, thans Oude Kerk (Amsterdam)
Onze-Lieve-Heer-op-Zolder (Amsterdam)
Basiliek van de Heilige Nicolaas (Amsterdam)
H. Nicolaas van Myrakerk (Amsterdam)
HH. Nicolaas en Barbara, bijnaam De Liefde (Amsterdam)
Hervormde- of Sint-Nicolaaskerk (Broek in Waterland)
Bovenkerk (Kampen)
Nicolaaskerk (Schalkhaar)
Nicolaaskerk (Swichum)
Sint-Nicolaaskerk (Jutphaas) (Nieuwegein)
Sint-Nicolaaskerk (Utrecht)
Nicolaïkerk (Utrecht)
Oude Sint-Nicolaaskerk (IJsselstein)
Sint-Nicolaaskerk (Valkenswaard)
H.H. Nicolaas en Barbarakerk (Valkenburg)
Sint-Nicolaaskerk (Venlo)
Nicolaaskerk (Vlieland)
Grote of Sint-Nicolaaskerk (Vollenhove)
Nicolaaskerk (Wesepe)
Nicolaaskerk (Westerland)
Nicolaaskerk (Wieuwerd)
Nicolaaskerk (Wijhe)
Sint-Nicolaaskerk (Zalk)
Nicolaaskerk (Zoetermeer)

Polen
 Sint-Nicolaaskerk (Gdańsk)

Rusland
 Nicolaaskerk in Bolvanovka (Moskou)
 Nicolaaskerk in Goloetvin (Moskou)
 Nicolaaskerk in Kotelniki (Moskou)
 Nicolaaskerk in Tverskoj (Moskou)
 Nicolaaskerk (Rjazan)

Tsjechië
 Sint-Nicolaaskerk (Čečovice)
 Sint-Nicolaaskerk (Fryšták)
 Sint-Nicolaaskerk (Malá Strana) in Praag
 Sint-Nicolaaskerk (Oude Stad) in Praag
 Sint-Nicolaaskerk (Měčín)
 Sint-Nicolaaskerk (Pernarec)
 Sint-Nicolaaskerk (Potvorov)

Turkije
Sint-Nicolaaskerk (Demre)

Zie ook
Sint-Nicolaaskathedraal (doorverwijspagina)
Sint-Niklaaskapel (doorverwijspagina)